Echlin ist der Familienname folgender Personen:

 Kim Echlin (* 1955), kanadische Schriftstellerin
 Rainer Kensy von Echlin (* 1961), deutscher Agrarökonom und Investmentbanker